Kamenice heißen folgende Orte in Tschechien:
Kamenice nad Lipou, Stadt im Okres Pelhřimov
Kamenice u Jihlavy, Gemeinde im Okres Jihlava
Kamenice u Prahy, Gemeinde im Okres Praha-východ
Kamenice, Ortsteil von Březová u Sokolova, Okres Sokolov
Kamenice, Ortsteil von Dobré, Okres Rychnov nad Kněžnou
Kamenice, Ortsteil von Dobšín, Okres Mladá Boleslav 
Kamenice, Ortsteil von Herálec, Okres Havlíčkův Brod
Kamenice, Ortsteil von Klučenice, Okres Příbram
Kamenice, Ortsteil von Konecchlumí, Okres Jičín 
Kamenice, Ortsteil von Nedrahovice, Okres Příbram 
Kamenice, Ortsteil von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem 
Kamenice, Ortsteil von Zákupy, Okres Česká Lípa  
Česká Kamenice, Stadt im Okres Děčín
Dolní Kamenice, Ortsteil von Česká Kamenice, Okres Děčín
Dolní Kamenice, Ortsteil von Holýšov, Okres Domažlice 
Dolní Kamenice, Ortsteil von Chržín, Okres Kladno
Horní Kamenice, Gemeinde im Okres Domažlice
Horní Kamenice, Ortsteil von Česká Kamenice, Okres Děčín
Horní Kamenice, Ortsteil von Vraný, Okres Kladno
Horská Kamenice, Ortsteil von Železný Brod, Okres Jablonec nad Nisou
Pustá Kamenice, Gemeinde im Okres Svitavy
Srbská Kamenice, Gemeinde im Okres Děčín
Trhová Kamenice, Gemeinde im Okres Chrudim

Kamenice heißen folgende Flüsse in Tschechien:
Kamenice (Elbe), Nebenfluss der Elbe
Kamenice (Jizera), Nebenfluss der Iser
Kamenice (Nežárka), Quellfluss der Nežárka

Siehe auch:
Kamenitz
Kamnitz (hier auch zur Etymologie)
Kamenz (Begriffsklärung)
Kamenica
Kamienica
Chemnitz